Фети́ш( от  — амулет, волшебство) — предмет, вещь, становящаяся объектом поклонения, фетишизма.

 Религиозный фетишизм — культ неодушевлённых вещей, выраженный в обожествлении или слепом поклонении этим вещам.
 Товарный фетишизм — понятие из учения, созданного Карлом Марксом.
 Сексуальный фетишизм — разновидность сексуального поведения.
 Фут-фетишизм — сексуальное влечение к ногам.
 Фетиш силы — фетишизация телесной силы и ловкости.
 Фетиш-мода — стиль моды.

В музыке:
 «Фетиш» — шестой студийный альбом певицы Лолиты.
 «Фетиш» — песня рок-группы Пикник из альбома Театр абсурда

В экономике:
 Товарный фетишизм — понятие марксизма.
 Денежный фетишизм — культ денег.

Примечания